Гольденблюм — фамилия:

 Гольденблюм, Анатолий Морицович (1898—1972) — советский деятель культуры, искусствовед и педагог.
 Гольденблюм, Мориц Арнольдович (1862—1919) — русский дирижёр и музыкальный критик.